Beirán puede referirse a:
Beirán (Lugo), lugar de la parroquia de Salcedo, en el municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo, España.
Beirán (Saviñao), lugar de la parroquia de Piñeiró, en el municipio de Saviñao, provincia de Lugo, España.
Beirán (Vigo), lugar de la parroquia de Matamá, en el municipio de Vigo, provincia de Pontevedra, España.